Амії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Орлеана, 7 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 742 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1938,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Амії на сайті французького Національного інституту географії
 Амії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар